Courier - serviço de entregas rápidas
 Courier - fonte tipográfica monoespaçada.
 Ford Courier - a picape produzida pela Ford.
 Microsoft Courier - tablet da Microsoft.
 The Courier - filme de ação lançado em 2012.
 Jim Courier - ex-tenista profissional norte-americano.

Periódicos
 Courier de l'Europe - periódico editado entre 1776 e 1792 na França e no Reino Unido.
 The Courier-Mail - jornal de Brisbane, Austrália. 
 New Pittsburgh Courier - jornal de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos.
 Courrier International - jornal semanal francês pertencente ao grupo Le Monde.
 Courrier Internacional - revista mensal editada em Lisboa, Portugal.